Чемпионат Эстонии по футболу 1962 года — 18-й чемпионат Эстонской ССР по футболу, в котором участвовало 16 команд. Чемпионом в четвёртый раз стал «Калев» (Юлемисте).

Предварительный этап

Группа «А»

Группа «Б»

Финальный этап

За 1-8-е места

За 9-16-е места

Ссылки 
 Сезоны 1921-1998 на сайте rsssf.com 

1962
Футбол в СССР в 1962 году
1960-е годы в Эстонии